La D'Amico UM Tools, nota in passato come Area Zero, è una squadra maschile italiana di ciclismo su strada con licenza Continental. Attiva come squadra UCI dal 2014, ha sede legale ad Ancona ed è diretta da Ivan De Paolis e, a livello tecnico, da Massimo Codol.

Cronistoria

Annuario

Classifiche UCI 
Aggiornato al 31 dicembre 2018.

Palmarès 
Aggiornato al 31 dicembre 2018.

Campionati nazionali 
 Campionati albanesi: 2
In linea Under-23: 2015 (Iltjan Nika)
Cronometro Under-23: 2015 (Iltjan Nika)

Organico 2022 
Aggiornato al 7 aprile 2022.

Staff tecnico

Rosa

Note

Collegamenti esterni 
 

Squadre ciclistiche